Желтогрудый дя́тел () — вид птиц из семейства дятловых. Обитает в Бутане, Бангладеш, Камбодже, Индии, Индонезии, Лаосе, Мьянме, Непале, Пакистане, Таиланде и Вьетнаме.

Описание 
Птица средних размеров. Спина чёрная, с белыми поперечными полосками. Грудь светло-коричневая. На шее заметны чёрные полосы по одной с каждой стороны. У самцов красная голова с оранжевым лбом, у самок голова чёрного цвета.

Среда обитания 
Естественная среда обитания — субтропические или тропические сухие леса, субтропические или тропические влажные низменные леса, субтропические или тропические влажные Туманные леса.

Примечания 

Птицы Азии
Пёстрые дятлы
Животные, описанные в 1818 году